Maria Bueno e Billie Jean King hanno battuto in finale Françoise Dürr e Jeanine Lieffrig 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Margaret Smith Court /  Lesley Turner (quarti di finale)
 Maria Bueno /  Billie Jean King (quarti di finale)

 Carole Caldwell /  Nancy Richey (quarti di finale)
Assente

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1965